

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Isole Rat – arcipelago dell'Alaska 
 Isola Rat – isola delle Isole Rat

Sigle 
 Ram air turbine – turbina installata sugli aerei
 Remote access trojan – malware che consente ad un utente non autorizzato il controllo da remoto di un dispositivo

Cinema 
 Rat – film del 2000 diretto da Steve Barron

Codici 
 RAT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Radužnyj (Russia)
 rat – codice ISO 639-3 della lingua razajerdi

Persone 
 Răzvan Raț – calciatore rumeno